Гармо́ния:

 Гармония — принцип организации музыкальных звуков.
 Гармония — философско-эстетическое понятие; лад, слаженность, у древних «согласие разногласного» (concordia discors), например:
 ;
 Гармония сфер.

Имя
 Гармония — богиня согласия, дочь Ареса и Афродиты.
 Гармония (ум. 214 до н. э.) — дочь царя Сиракуз и жена Фемиста.

В кино
 «Гармония» — советский худ. фильм 1977 года.

Прочее
 40 Гармония — астероид главного астероидного пояса.
 «Гармония» — модуль международной космической станции.
 «Гармония» — название масонских лож.
 «Гармония» — Harmony OS.

См. также 
 Harmonia
 Евангельская гармония
 Гармонь | Гармоника
 Статьи, начинающиеся с Гармония